Nederkalix kan avse:
Nederkalix socken
Nederkalix församling
Nederkalix distrikt
Nederkalix kyrkstad
Kalix (dagens tätort)